Kaweczynski ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo von Kaweczynski (1883–1945), deutscher Kameramann
 Konstantin Ernst Thilo von Kaweczynski (1821–1898), königlich preußischer Generalmajor